ZLO ou Zlo peut faire référence à :
  ;
 Zlo, un groupe de punk rock estonien ;
 Zone de lecture optique.